Дмитрий Иванович Антонов (1896, д. Прилепы, Смоленская губерния — дата и место смерти неизвестны) — советский государственный и партийный деятель.

Биография 
Родился в крестьянской семье, которая в 1909 г. переехала в Донбасс, и Дмитрий Антонов с 13 лет работал на шахтах плитовым, коногоном, бурильщиком, отбойщиком.

Участник Первой мировой войны, с 1915 года воевал на Австрийском, Румынском фронтах.

В 1918—1922 служил в Красной Армии. Член РКП(б) с 1918 г. С 1922 года — секретарь парткома шахты, секретарь парткома рудоуправления в Донбассе, затем секретарь Песчанского райкома ВКП(б) Тульчинского округа Украинской ССР.

В 1935 окончил Московский горный институт (сейчас – Горный институт НИТУ «МИСиС»), после чего был на ответственной партийной и советской работе:

 1935—1938 помощник заведующего промышленным отделом аппарата ЦК ВКП(б),
 с апреля по май 1938 — и. о. председателя Челябинского облисполкома,
 с мая 1938 по февраль 1940 — первый секретарь Челябинского обкома и горкома ВКП(б).

С 21 марта 1939 по 20 февраля 1941 — кандидат в члены ЦК ВКП(б).

В феврале 1940 снят с должности за невыполнение планов металлургическими предприятиями и отозван в распоряжение ЦК ВКП(б).

В феврале 1941 участвовал в работе XVIII партконференции в качестве делегата с совещательным голосом. На конференции был выведен из состава кандидатов в члены ЦК. Это решение не означало репрессий: возможно, просто его должность в аппарате ЦК по значимости не соответствовала членству в высшем партийном органе.

Дальнейшая судьба Д. И. Антонова пока не выяснена.

Примечания

Литература 
 Кибиткина Г. Н. […] // Очерки истории Челябинской областной организации КПСС. 1917—1977 / Ред. коллегия: гл. ред. Н. И. Соннов. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1977. — 425 с.
 Летопись свершений: Хроника Челябинской обл. орг. КПСС, 1883—1985. — Челябинск: Юж-Урал. кн. изд-во, 1987. — Кн. 1: 1883—1945. — 319 с. — 10000 экз.
 Нечаева С. В. Лидеры политической элиты Челябинской области, 1934—2004 : учеб. пособие для студентов вузов и учащихся образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования по дисциплинам «История государственного управления в России», «История Урала», «Краеведение». — 2-е изд., доп. — Челябинск : Книга, 2007. — 381 с. — ISBN 978-5-7135-0569-1
 Титова О. Первые лица: они создавали Челябинскую область // Вечерний Челябинск. — 2014. — 23 июля.

Ссылки 
 

Участники Первой мировой войны (Россия)
Выпускники Московского государственного горного университета
Первые секретари Челябинского обкома КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Председатели Челябинского облисполкома
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Первые секретари городских комитетов КП Украины
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)